Месциско — многозначный термин.

Значения 
 Месциско — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Вонгровецкий повят, Великопольское воеводство.
 Месциско — сельский округ гмины Гневошув в Польше (Козеницкий повят, Мазовецкое воеводство).